A Var, VAr vagy VAR a következőket jelentheti:
var, a seben keletkező réteg
Var, megye Franciaországban
VAr (volt-amper-reaktív), SI-rendszeren kívüli mértékegység
VAR (Video Assistant Referee), a labdarúgásban használt videóbíró rövidítése